

Persone
 Marilyn Horne – mezzosoprano statunitense
 George Horne – rugbista a 15 britannico
 Herbert Percy Horne – collezionista d'arte e storico dell'arte britannico
 James W. Horne – regista cinematografico, sceneggiatore e attore statunitense
 Jonathan Horne – karateka tedesco
 Peter Horne – rugbista a 15 britannico

Altro
 11132 Horne – asteroide della fascia principale